

Integralne części wsi w Polsce 
 Kolonijka – część wsi Strzebieszew woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice
 Kolonijka – część wsi Łaguszew woj. łódzkim, w  pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Kolonijka – część wsi Bednary w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Kolonijka – część wsi Kunice woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Kolonijka – część wsi Zachorzów woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Kolonijka – część wsi Lutosławice Rządowe woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica  
 Kolonijka – część wsi Podgórcze woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice  
 Kolonijka – część wsi Wierzbowa woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice